Джхенайгати:

 Джхенайгати — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Джхенайгати — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Шерпур.